Håtuna kan syfta på:

Håtuna socken – en socken i Uppland ingick i Håbo härad
Håtuna landskommun – en tidigare kommun i Uppsala län 1863–1951
Håtuna församling – en tidigare församling i Uppsala stift i Upplands-Bro kommun –2010
Håtuna kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Bro församling i Upplands-Bro kommun och Uppsala stift
 Håtuna distrikt – ett distrikt i Upplands-Bro kommun och Stockholms län 2016–
Håtunaholms säteri – en herrgård och tidigare kungsgård vid Mälaren, i Håtuna socken
Håtuna stenhus – en högrest stenbyggnad uppförd i Håtuna socken i Uppland
Håtunaleken – ägde rum 1306